Miejscowości w USA:
 Muskego – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Gminy w USA:
 Muskego (ang. Muskego Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville